Прокопенко Ірина Миколаївна (29 квітня 1966, Донецьк, Україна — 26 листопада 2022, Франкфурт-на-Майні, Німеччина) — електромонтер, українська громадська активістка, співзасновниця та голова громадської організації «Нове місто», член громадської організації «Асоціація громадських радників України».

Життєпис 
Народилася 29 квітня 1966 року в Донецьку у шахтарській сім'ї.

Батько, Толстєнок Микола Кирилович (11 березня 1940 — 29 листопада 1996) — шахтар. Родом із Брянської області, СРСР.

Мати, Толстєнок (Зайченко) Тамара Іванівна (нар. — 28 серпня 1946) — пенсіонерка, машиніст підйому в шахтопроходці. Уродженка міста Донецьк.

Є молодший брат.

Перебувала в цивільному шлюбі з Прокопенком Ігорем Віталійовичем (1964 р.н. — 1997 р.с.) — шахтар. Проживали в місті Вугледар Донецької області. Мали сина — Прокопенка Івана Ігоровича (1987 р. н.) — програміст, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року пішов служити у лави Збройних сил України, комісований за станом здоров'я, одружений, має доньку.

Останні понад півтора року життя Ірина Прокопенко тяжко хворіла на ревматизм, що негативно вплинуло на імунітет. Однак, до останніх днів працювала, займалася волонтерством, громадською діяльністю, допомогою Збройним силам України. У зв'язку з воєнними діями була вимушена виїхати з Вугледара до Німеччини, де продовжувала лікування. Напередодні дня смерті з високою температурою та запаленням легень потрапила до лікарні, виявлено зараження крові, через кілька днів перебування у лікарні померла.

Освіта 
У 1973 році пішла до першого класу Школи № 110 м. Донецьк.
У тому ж році, у зв'язку із закриттям шахти в рідному Донецьку, сім'я вимушено переїхала до міста Вугледар, а Ірина перейшла до місцевої Школи № 117, яку закінчила у 1983 році. Дівчина добре навчалася, була однією з лідерок шкільного життя.
У 1986 році закінчила Курахівське училище за спеціальністю «Електромонтер».
Згодом також здобула середню спеціальну освіту за заочною формою навчання у Макіївському технікумі.

Професійна діяльність 
Після закінчення навчання у Курахівському училищі працевлаштувалася електромонтером на «Южтрансстрой», де працювала понад 10 років. Під час роботи також займала активну позицію в діяльності профкому.

У 1998 році змінила місце роботи, перейшовши на посаду електромонтера з оперативних перемикань в розподільчих мережах на ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», де працювала понад 24 роки.

Громадська діяльність 
З початку російського збройного вторгнення в Україну у 2014 році Ірина Прокопенко стала однією з основних організаторок та активісток руху в місті Вугледар «За єдину Україну» (не плутати з однойменною політичною партією) [1].

Активні та небайдужі жителі Вугледара згодом створили ініціативну групу «Нове місто», основним та невідкладним завданням якої стало — локальна всебічна підтримка Євромайдану та запобігання окупації міста самопроголошеними групами та Російською Федерацією. Люди виходили на вулиці міста з українськими прапорами та гаслами на підтримку цілісності української держави, виявляли колаборантів та допомагали українським військовим. Одним із лідерів цих процесів була й Ірина Прокопенко.

Вугледар залишився підконтрольним українській владі, а вище згадана ініціативна група продовжила свою діяльність, у 2016 році зареєструвавши громадську організацію «Нове місто», співзасновницею та головою якої була Ірина Прокопенко [2]. Тривалий час вона разом з соратниками проводила просвітницькі заходи, спрямовані на відродження та зміцнення української культури, мови, розвиток громадянського суспільства та усталення української державності. За словами членів громадської організації, вони контактували зі Службою безпеки України та правоохоронними органами для виявлення та притягнення до відповідальності колаборантів. Ще однією із цілей організації було — підвищення рівня прозорості та підзвітності місцевої влади. Для досягнення цього часто реалізовували адвокаційні заходи (зустрічі з посадовцями, мирні зібрання, судовий процес, надсилали запити на публічну інформацію, пропозиції щодо місцевого розвитку тощо) [3], [4], [5], [6].

Впродовж 2017—2021 років ГО «Нове місто» випускала місцеву газету «Громрада», однією з основних засновниць якої була Ірина Прокопенко. У газеті висвітлювали події із життя міста, журналістські розслідування, інтерв'ю, історичні факти, автобіографічні довідки українських діячів тощо. Цікаво, що випуск газети в основному фінансувався з внесків самих членів організації, а також містян, які підтримували цю ідею, зокрема, продавців ринку. Згодом, видавці отримали мікрогрантову підтримку для цієї ініціативи.

З кінця 2014 до 2017 року Ірина Прокопенко буде членом та секретарем Громадської ради при Вугледарській міській раді.

У 2015—2016 роках ініціативна група, разом з Іриною Прокопенко, активно долучилася до заснування релігійної організації «Релігійна Православна громада Успіння Пресвятої Богородиці Парафія Донецької єпархії Української православної церкви (Православна церква України) місто Вугледар Донецької області», пройшовши шлях супротиву та перешкод, як зазначають свідки цього процесу [7].

Наприкінці 2017 року, Ірина Прокопенко однією з перших в Україні завершила навчальний курс за Програмою «Громадські радники» та стала «Громадською радницею» — на волонтерських засадах перенаправляла людей до правових інституцій, супроводжувала та допомагала у вирішенні їх життєвих проблем, об'єднувала громадськість з метою впровадження ініціатив та проєктів, спрямованих на розвиток громад та громадянського суспільства. Ірина була однією з найактивніших учасниць спільноти громадських радників, співавторкою першого меморандуму про співпрацю випускників різних наборів Програми, членом громадської організації «Асоціація громадських радників України» [8], долученою до розробки стратегічних документів організації.

Висловлювання, уривки з листів 
Ірина Прокопенко була хорошим спікером, вміло та чітко доносила власні думки. Рідні пригадують, що вона також писала вірші «у шухляду», однак всі вони залишилися у вже зруйнованому сьогодні Вугледарі. Друзі та близькі поділилися окремими висловлюваннями та уривками з листів Ірини, які підкреслюють її українську громадянську позицію та чудове почуття гумору через самоіронію: «Такі Яги, як я, просто так хворобам не здаються»

«…Я виїхала з Вугледара, бо немає ні світла, ні газу, ні води, ні зв'язку. Хлопці (українські військові) між двома містами-примарами — Волновахою і Вугледаром»

«У мене все добре, я в Німеччині, в лікарні, отримую лікування. Єдине, за що вболіваю, так за тих, хто захищає Україну. З ними на постійному зв'язку, там багато потреб. На телефоні скільки можу, стільки і координую де що взяти, зараз з цим вже геть складно…»

«Кожен має бути на своєму місці і робити те, що вміє… Як там (на Донбасі) вже важко, а буде ще гірше, бо орки рвуть і палять все на своєму шляху. Дасть Бог, повернемося додому. Роботи вистачить всім»

«Знаю, що і для вас прилітає (ракети) від „братів“. Тримайтеся, дасть Бог катюзі по заслузі. Вірю, що так буде, обіймаю Вас!»

«Багатьох моїх друзів забрала війна, багатьох скалічила, зруйнувала повністю моє місто. Все буде Україна. Дасть Бог, переживемо лихо та збудуємо свою найкращу в світі країну»

«Поки не вдається здолати хворобу. Мабуть, мене вилікує перемога України»

Пам'ять 
Колега з громадського сектору присвятив вірш пам'яті Ірини Прокопенко.

З Донбасу українка
Струнка, мов свічка,
Мудра й добра пані
Хто знала, як це — героїзм.
Виструнчувала віру й оптимізм,
Патріотизм, любов до України.

Ця сильна, чуйна жінка
Боролась на своїх фронтах — 
За українське, добре, справжнє, 
Майбутнє, давнє.
Бо знала, що без давнього немає майбуття.

Надію спраглу, як земля в посусі,
Давала друзям всім вона.
І наче догоріла…
А пам'ять про з Донбасу українку — незгаса!

Посилання 
1. Інтерв'ю Ірини Прокопенко від 8 травня 2014 року 
2. Дані про громадську організацію «Нове місто», яку очолювала Ірина Прокопенко 
3. Сюжет телеканалу «До Тебе» від 18 травня 2017 року — земельний скандал у Вугледарі. Чиновник звинуватив телеканал «До Тебе» у «проплаченості»
4. Сюжет телеканалу «24 Канал» від 12 вересня 2017 року — на Донеччині землю віддали Московському патріархату 
5. Сюжет телеканалу «ТСН» від 12 вересня 2017 року — у прифронтовому Вугледарі влаштували протест проти будівництва церкви Московського патріархату 
6. Сюжет телеканалу «До Тебе» від 13 вересня 2017 року — проти відведення землі під храм УПЦ (МП) протестували у Вугледарі 
7. Дані з реєстру релігійної громади 
8. Сайт громадської організації «Асоціація громадських радників України»